Brunswick kan syfta på 

 Brunswick (skivbolag) – amerikanskt skivbolag
 Brunswick Bowling – tillverkare av bowlingutrustning
 Brunswick Brewery Ltd – brittiskt bryggeri
 Brunswick Corporation – amerikansk tillverkare av båtar och motorer
 Brunswick Group – ett konsultföretag
 Brunswick Investments Ltd – investeringsföretag
 Brunswick Zebras FC – fotbollsklubb från Australien

Geografi

Australien 

 Brunswick Heads, ort, New South Wales, Byron Shire, 
 Brunswick (del av en befolkad plats), Victoria, Moreland,

Storbritannien 

 Brunswick (distrikt), England, Newcastle upon Tyne,

Tyskland 

 Braunschweig, distriktshuvudort, Niedersachsen, 
 Kreisfreie Stadt Braunschweig, distrikt, Niedersachsen,

USA 

 Brunswick, Georgia, countyhuvudort, Glynn County, 
 Brunswick, Maryland, ort, Frederick County, 
 Brunswick, North Carolina, ort, Columbus County, 
 Brunswick, Missouri, ort, Chariton County, 
 Brunswick, Maine, ort, Cumberland County, 
 Brunswick, Nebraska, Antelope County, 
 Brunswick, Ohio, ort, Medina County, 
 New Brunswick, New Jersey
 Brunswick, Vermont

Se även
 Brunswick County, North Carolina
 Brunswick County, Virginia

Se även
 Braunschweig – den tyska formen av det geografiska namnet